Gary McAllister
5673 McAllister
Laurie McAllister
Rory McAllister
Robbie McAllister
David Mcallister Silva
Mary McAllister, atriz infantil (1909-1991)

Desambiguações de sobrenomes